Llista de tots els membres de l'Institut d'Estudis Catalans des de la seva formació l'any 1907.

Classificació dels membres de l'Institut d'Estudis Catalans 
Els membres de l'Institut d'Estudis Catalans es divideixen en numeraris, emèrits, supernumeraris o corresponents.

Tant els membres numeraris com els emèrits constitueixen el Ple de l'Institut, del qual també en formen part els presidents de les societats filials.

A més, els membres numeraris són aquells que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i les obligacions que preveuen els Estatuts de la Institució. Els membres emèrits són aquells que, havent estat membres numeraris, són exonerats de les obligacions corporatives per raons d'edat.

Els membres corresponents col·laboren en les tasques científiques de l'Institut, però no participen en els òrgans de govern.

Membres de l'Institut d'Estudis Catalans

Referències

Enllaços externs 
 Relació de membres de l'Institut d'Estudis Catalans

 
IEC